Die Korea Open Super Series 2011 fanden in Seoul vom 25. bis 30. Januar 2011 statt. Es war die 20. Auflage der Korea Open und das zweite Turnier der BWF Super Series 2011. Das Preisgeld betrug 1.200.000 US-Dollar und war damit das höchste, was je in einem Badmintonwettbewerb vergeben wurde. Hauptsponsor des Turniers war VICTOR. 350 Spieler aus 25 Ländern nahmen am Turnier teil, welches von SBS ESPN im Fernsehen übertragen wurde.

Austragungsort 
 Seoul National University Gymnasium

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Referenzen 
 bwfbadminton.org

2011
BWF Super Series 2011
Badmintonwettbewerb in Seoul